Gamla sparbankshuset kan avse en rad olika byggnader, bland annat:

Gamla sparbankshuset, Hedemora
Gamla sparbankshuset, Söderhamn
Gamla sparbankshuset, Örebro